Мессак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Мессак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта